Ci-après la liste des aéroports desservis en A380 avec indication de la date de première desserte régulière et commerciale. 

Les deux premiers aéroports à bénéficier d'une desserte régulière en Airbus A380 sont l'aéroport de Singapour Changi à Singapour et l'aéroport Sydney-Kingsford Smith en Australie à partir du . L'Asie (comprenant le Moyen-Orient) est le continent le plus desservi avec un total actuel de 21 aéroports. Emirates est la compagnie aérienne desservant actuellement le plus d'aéroports avec un total actuel de 50 aéroports.

Aéroports desservis en A380

Aéroports anciennement desservis en A380 
 L'aéroport de Montréal-Pierre-Elliott-Trudeau a été desservi en A380 par Air France entre le  et le .
 L'aéroport de Moscou-Domodedovo a été desservi en A380 par Emirates du  à fin novembre 2014. La ligne en question a ensuite repris du service depuis le .

Références 

Airbus
Airbus A380